Ferreoluskirche steht für Kirchen in Frankreich:
 St-Ferréol (Marseille)
 St-Ferréol (Touille)
 St-Ferréol-de-la-Pave (Argelès-sur-Mer)

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)